Антонов Андрій Анатолійович — український військовик
 Антонов Андрій Ігорович — білоруський хокеїст
 Антонов Андрій Олександрович — український футбольний тренер